Текие́ Афга́н-Мухамме́д султа́на () — усыпальница Афган-Мухаммед султана, сына хорезмского Араб Мухаммад-хана, на Старом посаде города Касимова Рязанской области России. Памятник татарской архитектуры. Построена рязанскими мастерами в 1649 году по заказу его жены Алтын ханым, дочери хорезмского хана, шибанида Хаджи Мухаммад-хана (Хаджим султана). Двухкамерный мавзолей со сводчатыми перекрытиями в традициях татарского зодчества. Во внешнем декоре использованы элементы русского «кирпичного узорочья». Через три года здесь была похоронена и сама Алтын-ханым.

Текие Афган-Мухаммед султана — это единственное уцелевшее захоронение на старом кладбище, где нашли свой покой Фатима-Султан и Арслан — последние правители Касимовского ханства. Усыпальница является типичным образцом татарского зодчества, но в наружном декоре хорошо проглядывается «кирпичное узорье» — типично русский прием кладки кирпича. Текие был построен в 1649 году рязанскими мастерами по заказу Алтын ханым, жены захороненного в усыпальнице Афган-Мухаммед султана и дочери хорезмского хана.

В двухкамерном мавзолее сохранились три из четырёх надгробий с арабской графикой, которая за долгие годы значительно износилась.

Под одним надгробьем покоится хорезмский служилый царевич Афган-Мухаммед султан, сын хивинского хана Араб Мухаммад-хана и младший брат хивинского хана Абулгази.

Под вторым надгробием покоятся останки жены Афган-Мухаммед султана Алтын ханым, которая и заказала усыпальницу, о чем свидетельствует табличка над входом в Текие.

См. также 
 Текие Шах-Али хана

Источники и литература 
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань, 1999.

Здания и сооружения Касимова
Татарская архитектура
Достопримечательности Рязанской области
Шибаниды
Персоналии:Хивинское ханство